Список жителей Республики Башкортостан, удостоенных звания Герой Социалистического Труда.

Представлены все лица, в том числе дважды герои и получившие звание до прибытия в Башкортостан.

С 1918 по 1938 годы в Башкортостане присваивались звания «Герой труда». В БАССР звание Герой труда было присвоено В.Д, Галанову, Л. А. Галановой, Э. И. Корлейсу, А. А. Михайлову и др.

Всего звание Героя социалистического труда в РБ удостоено более 210 человек. За пределами РБ звание присвоено более 20 её уроженцам.

Примечания

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Башкортостана
 Башкирская энциклопедия. Герои социалистического труда РБ

Литература 
Филимонов М. А. Сила профсоюзов в единстве. Очерки истории. Уфа. 1997.

Башкирская энциклопедия. Том 2 : В — Г — Д — Е — Ё — Ж, 2006 г. — 624 с. ISBN 5-88185-062-9

Списки:Башкортостан